FM-ligan i ishockey 2016/2017 var FM-ligans 42:e säsong sedan grundandet 1975. Seriespel och slutspel vanns av Tammerfors-laget Tappara. Nytt lag i serien var Jukurit som vunnit Mestis våren 2015 och därefter ansökt och beviljats plats i FM-serien. Meningen var att det skulle blivit 16 lag i serien men Esbo Blues gick i konkurs tidigare under 2016.

Grundserien

Slutspel

Referenser

2016 i Finland
2017 i Finland
Ishockeysäsongen 2016/2017
2016/2017